Zona Norte de Manaus
Zona Norte (Rio de Janeiro)
Zona Norte de Guaratinguetá
Zona Norte de São Paulo
Zona Norte de Uberlândia

Outros 
Império da Zona Norte — escola de samba do carnaval de Porto Alegre
Zona norte de São José do Rio Preto — São José do Rio Preto,São Paulo

Desambiguações de topônimos